Gluha Bukovica (Travnik, BiH), naseljeno mjesto u općini Travnik, BiH
 Gluha Bukovica (Kotor Varoš, BiH), naseljeno mjesto u općini Kotor Varoš, BiH